Véraza ou Veraza peut faire référence à :

Géographie 
 le ruisseau de Véraza, un ruisseau affluent du fleuve de l’Aude où il se jette sur sa rive droite à Alet-les-Bains.
 Véraza, une commune française du département de l’Aude, qui doit son nom à la rivière qui l'arrose.

Paléotonlogie 
 la culture de Véraza (ou vérazien), un groupe de peuplement préhistorique dont les traces ont été retrouvées autour de la rivière homonyme (dans les actuels départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales).

Patronymie 
 Veraza un patronyme en langue basque (ou Beratza en graphie académique), francisé également en Véraza.